Van Leer (bedrijf), bedrijf dat industriële verpakkingen produceerde
 Kantoorgebouw Van Leer, als monument erkend kantoorgebouw
 Bernard van Leer Foundation, charitatieve instelling voor ondersteuning van jonge kinderen

Personen:
 Benjamin van Leer (1992), Nederlands voetballer
 Bernard van Leer (1883-1952), Nederlands zakenman en industrieel, oprichter van het hierboven genoemde bedrijf
 Fred van Leer (1976), Nederlands stillist
 Oscar van Leer (1914-1996), Nederlands ondernemer en filantroop, zoon en opvolger van Bernard van Leer
 Thijs van Leer (1948), Nederlands fluitist en toetsenist
 Tineke van Leer (1924-2003), Nederlands actrice